Регла () — один из 15 муниципалитетов Гаваны, коммерческий, портовый и индустриальный пригород.

Город известен своей богатой колониальной историей. Первые поселения в этой местности появились примерно в 1690-х годах, когда была заложена церковь Девы Марии (Nuestra Senora de Regla). Официальный год основания города — 1765. В XIX-м веке город был центром контрабандистов.

В настоящее время город известен танцевальным ансамблем Guaracheros de Regla, традиционными праздниками в честь Девы Марии (Virgen de Regla).

Регла — город-побратим калифорнийского Ричмонда.

Демография 
В 2004 году население Реглы составляло 44,4 тыс. чел.  Площадь муниципалитета — 9 кв.км., плотность населения 4900 чел/кв.км.

Источники

Ссылки 
 Неофициальный сайт городов-побратимов Ричмонда и Реглы

Районы Гаваны